Владо Поповски може да се отнася за:

 Владо Поповски (1941 -), юрист, историк и политик от Република Македония;
 Владо Поповски (1955 – 2014), политик от Република Македония.